International Lawn Tennis Challenge 1925 je bil dvajseti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1925 v športu
1925